Le Docteur Miracle peut faire référence à :
Le Docteur Miracle, une opérette en un acte de Charles Lecocq, livret de Léon Battu et Ludovic Halévy, créée en 1857 ;
Le Docteur Miracle, une opérette en un acte de Georges Bizet sur le même livret, créée également en 1857.